Перилли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перилли, Алессандра (род. 1988) — сан-маринская спортсменка-стрелок из гладкоствольного ружья.
 Перилли, Арианна (род. 1978) — сан-маринская спортсменка-стрелок из гладкоствольного ружья.